Ikarus steht für:
 Ikarus oder Ikaros, Figur der griechischen Mythologie
 siehe auch: Ikarus in der Populärkultur
 Ikarus (1916), schwedischer Stummfilm von Mauritz Stiller
 Ikarus (1975), deutscher Spielfilm von Heiner Carow
 Ikarus (2002), österreichischer Spielfilm von Bernhard Weirather
 Ikarus (2017), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Bryan Fogel
 Ikarus (Album), Album von Reinhard Mey aus dem Jahr 1975
 Ikarus (Festival), jährlich stattfindendes Elektro-Festival in Memmingen
 Ikarus (Bushersteller), ungarischer Hersteller von Bussen
 Ikarus, serbisches/jugoslawisches Flugzeug-, Fahrzeug- und Maschinenbauunternehmen, heute Ikarbus
 Ikarus (Musiker) (* 1974), österreichischer Musiker
 Ikarus C42, Leichtflugzeug deutscher Produktion
 Ikarus Palace, Highspeed-Fähre der griechischen Reederei Minoan Lines
 Ikarus Security Software, österreichisches Software-Unternehmen
 Ikarus vom Lautertal, Spitzname Gustav Mesmers
 Album des Hamburger Musikers Lotto King Karl
 Operation Ikarus, Planspiel der deutschen Wehrmacht
 Ikarus, der fliegende Mensch (1918), deutsches Stummfilm-Weltkriegsdrama
 Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Sachsen-Anhalt, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien 
 Polizeiruf 110: Ikarus, deutscher Fernsehfilm von Peter Kahane aus dem Jahr 2015
 Ikarus (von Düffel), Theaterstück von John von Düffel

Icarus bzw. ICARUS steht für:
 (1566) Icarus, ein der Sonne besonders nahe kommender Asteroid
 ICARUS, physikalisches Experiment zur Untersuchung von Neutrinos
 ICARUS (Konsortium), internationale Allianz zur Digitalisierung von Archiven
 ICARUS-Initiative, International Cooperation for Animal Research Using Space, ein Projekt zur Beobachtung von Tieren per Satellit
 Icarus (Journal), englischsprachige Fachzeitschrift
 Icarus – Todfeinde, US-amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Dolph Lundgren aus dem Jahr 2010
 Kid Icarus, Videospiel
 MACS J1149 Lensed Star 1, ein etwa 14,4 Milliarden Lichtjahre entfernter Stern
 Projekt Icarus, Nachfolgestudie des Projektes Daedalus 
 Projekt "Icarus"  (International Cooperation for Animal Research Using Space) zur Beobachtung von Wanderbewegungen in der Fauna
 Icarus (Produzenten-Duo), englisches Produzenten-Duo aus Bristol

Ikaros bzw. IKAROS steht für:
 in der Antike die griechische Insel Ikaria  
 IKAROS, Raumsonde der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa zur Antriebserprobung von Sonnensegeln
 Ikaros (Hörspiel), DDR-Hörspiel von 1984
 Ikaros Kallitheas, griechischer Basketballverein

Siehe auch:
 Icare
 Icaro